Bomberg (of Bombergen) kan verwijzen naar verschillende personen:

 Anton (van) Bombergen (ca. 1532-1568), Antwerps edelman en militair.
 Daniel Bomberg (na 1483-1553), Antwerps drukker en uitgever in het Hebreeuws.
 David Bomberg (1890-1957), Engels vorticistisch schilder.